«Jaula» - o «La jaula» - puede referirse a:

Conceptos 
 Jaula, habitáculo especial para animales.
 Jaula, herramienta de transporte y almacenaje.
 Jaula de Faraday: efecto provocado en el que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo, de paso anulando el efecto de los campos externos.
 Jaula (teoría de grafos):  grafo regular que tiene la menor cantidad de vértices posible para su cintura.
 Jaula, instancia de espacio de usuario que proporciona un sistema de virtualización a nivel de sistema operativo.

Cine 
 «La jaula (The cage)» (1963), película francesa - dirigida por Robert Darène.
 «La jaula (La gabbia)» (1985), película italiana - dirigida por Giuseppe Patroni Griffi.
 «La jaula» (2000), película portorriqueña - dirigida por Vance McLean.
 «La jaula» (2008), película (c) costarricense - dirigida por Marian Jiménez.
 «La jaula» (2011), película (c) mexicana - dirigida por Daniel Moreno.

Televisión 
 «La jaula» (1990), serie de televisión (telenovela) de Ecuador.
 «La jaula» (2003), serie de televisión (telenovela) de Colombia.
 «La Jaula» (2003-2004), serie de televisión de México.
 «La jaula» (2010), programa de televisión de España.
 «La jaula (The cage)» (1988), episodio (T01E00) de Star Trek: La serie original.